Austria:
 Riegersburg – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Inne:
 Riegersburg – pałac
 Riegersburg – zamek